El Bosque (spanisch Der Wald) bezeichnet:

Städte

 El Bosque (Chiapas), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio El Bosque, Gemeinde (Municipio) in Chiapas, Mexiko
 El Bosque (Cádiz), Gemeinde (Municipio) in Cádiz, Spanien
 El Bosque (Santiago), Gemeinde in der Provinz Santiago, Chile
 El Bosque (Uruguay), Badeort im uruguayischen Departamento Canelones

Flüsse

 einen Fluss in der Provinz Cádiz, siehe El Bosque (Fluss)

Stadien
 ein Stadion in der paraguayischen Hauptstadt Asunción, siehe Estadio Manuel Ferreira.
 ein Stadion in der argentinischen Stadt La Plata, siehe Estadio Juan Carmelo Zerillo